The Call of the Drum – cortometraggio del 1912 diretto da Francis J. Grandon
The Call of the Drum – cortometraggio del 1914 diretto da Harold Weston